I risultati completi del motomondiale 1998 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni

 1998